«Му́ром» — футбольный клуб из города Мурома Владимирской области, основанный в 2014 году. С 2017 года выступает в Первенстве ПФЛ, группа 2. Команда проводит домашние игры в Муроме на стадионе имени Виктора Лосева в парке 50-летия Советской власти.

История 
В 2015 году «Муром» выиграл Кубок Владимирской области, в 2016 — чемпионат. В том же году команда в статусе любительского клуба дебютировала в Кубке России, уступив в 1/256 финала розыгрыша сезона 2016/17 орехово-зуевскому клубу «Знамя Труда», и выиграла первенство МФФ «Золотое кольцо» III дивизиона сезона 2016 года, получив путёвку в Первенство ПФЛ. В 2017 году клуб подписал спонсорское соглашение с китайскими инвесторами из ООО «Объединённая компания „РусТехнологии Муром“». Команда также получает финансирование из бюджета Владимирской области и администрации города Мурома. Высшее достижение в ПФЛ/ФНЛ-2 — 4-е место в группе 2 в сезоне 2021/22. В 2019 году клуб участвовал в Кубке ФНЛ, в котором занял последнее 16-е место.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы Владимирской области
Спорт в Муроме
Организации Мурома
Автономные некоммерческие организации РФ